Emporion steht für:

 Emporion, in der Antike ein Markt- und Handelsplatz einer Stadt
 Emporion (Via Appia Antica), Ausgrabungsstätte in Rom
 Empúries, antike griechische (ionische) Kolonie
 Emporion-Maler, attischer Vasenmaler

Siehe auch:
 Emporio